Евер — батько Пелега, син Шелаха, праправнук Ноя, правнук Сима ().
 Евер — одна з 19 комун Брюссельського столичного регіону.